Il verderame in pittura è un pigmento, piuttosto trasparente, formato da solfato di rame. Già noto a Greci e Romani, questo pigmento verde azzurro veniva utilizzato soprattutto per velature, cioè strati sottili di colore dati sopra altri strati di colore, per ottenere il verde erba. 

Pigmenti inorganici